Soderup (parochie)
 Soderup (Soderup Sogn), plaats in de Deense parochie Soderup
 Soderup (Fløng Sogn), plaats in de Deense parochie Fløng